Мотовиловка — село в Фастовском районе Киевской области Украины.
 Мотовиловка — село в Житомирском районе Житомирской области Украины.
 Мотовиловка — железнодорожная станция в пгт Боровая Фастовского района Киевской области Украины.